Salama – azienda emiratina
 Salama – circoscrizione della Tanzania
 Salama da sugo – insaccato di carne di maiale

Pagine correlate 
 Salamá